Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal negen interlands in het jaar 1969, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 1970 in Mexico. De nationale selectie stond voor het laatste jaar onder leiding van bondscoach Harald Seeger. Hij moest plaatsmaken nadat zijn ploeg door Italië was uitgeschakeld voor deelname aan de WK-eindronde in Mexico.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1968/69
DDR-Oberliga 1969/70

Duits voetbalelftal
1969